

Toponymie 
Berlaymont ou Berlemont sont d'anciennes graphies du nom de la commune de Berlaimont (France, Nord). Cette ville du sud des anciens Pays-Bas a donné son nom à une famille féodale. Ce nom s'est transmis, au cours des siècles, à diverses institutions. Berlemont est également devenu un nom de famille français et belge.
 le Berlaymont  est le siège de la Commission européenne dans un grand bâtiment en forme de croix qui se dresse au centre du quartier européen et qui porte le nom de Berlaymont en référence au nom du  couvent des Dames de Berlaymont sur l'emplacement duquel il a été construit ;
 le couvent des Dames de Berlaymont fondé à Bruxelles en 1625 par Marguerite de Lalaing, comtesse de Berlaymont, selon la règle de saint Augustin, ayant pour programme l'éducation des jeunes filles (ce monastère fusionnera avec la congrégation de Notre-Dame en 1940) ;
 Le  centre scolaire de Berlaymont situé en Belgique, à Waterloo depuis 1963. Son histoire est liée à l'histoire du monastère de Berlaymont qui a transporté à cet endroit son institut d'enseignement après avoir été exproprié pour permettre l'installation du siège de la commission européenne ;  
 le boulevard de Berlaymont, au centre de Bruxelles, qui commence au boulevard du Jardin Botanique et s'achève devant la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.  
 une baronnie érigée en comté par Philippe II d'Espagne en 1574. Les seigneurs, puis comtes de Berlaymont représentent une famille qui a joué un rôle important dans l'histoire du comté de Hainaut, des Dix-Sept Provinces, des Pays-Bas espagnols et de la Belgique, tels, entre autres, Gilles de Chin ou Charles de Berlaymont.

Le patronyme et ses titulaires 

Les origines de la baronnie de Berlaymont remontent au . Elle a été illustrée par divers personnages ayant joué un rôle historique à travers les siècles. Elle a été érigée en comté par Philippe II d'Espagne en 1574. Les seigneurs, puis comtes de Berlaymont, ont joué un rôle important dans l'histoire du comté de Hainaut, puis des Dix-Sept Provinces, des Pays-Bas espagnols, du Royaume des Pays-Bas et de la Belgique.
 Gilles de Chin, autre nom de Gilles Ribemont, seigneur de Chin, qui participa à la première croisade. Héritier de son oncle Isaac de Berlaymont, il en transmis le titre à sa fille Mahaut qui devint ainsi camérière de Berlaymont pour transmettre le titre aux descendants qu'elle eut avec Gérard du Chastel de la Howarderie, meilleur ami de Gilles de Chin; 
 Charles de Berlaymont (1510–1578), baron de Berlaymont, seigneur de Beauraing, Hierges, Floyon et Péruwelz, gouverneur et souverain bailli de Namur (1554), chevalier de la Toison d'Or en 1555. Conseiller de Marguerite de Parme ;
 Gilles de Berlaymont, seigneur de Hierge, stathouder de Frise (1572). Tué au siège de Maastricht en 1579. Fils de Charles de Berlaymont ;
 Charles de Berlaymont (chevalier de Malte), chevalier de Malte en 1554. Fils de Charles de Berlaymont ;
 Louis de Berlaymont († ), archevêque de Cambrai, protonotaire apostolique, prévôt de Saint-Servais à Maastricht, chanoine à Liège. Fils de Charles de Berlaymont ;
 Lancelot de Berlaymont (1578) († 1578), seigneur de Beauraing. Marié à Marie de Brimeu. Fils de Charles de Berlaymont ;
 Lancelot de Berlaymont (1484) († 1484). Marié en 1483 à Marguerite, fille de Guillaume de La Marck et a participé au siège d'Utrecht de 1483.
 Florent de Berlaymont († 1626), comte de Berlaymont, seigneur de Floyon, chevalier de la Toison d'or, gouverneur du Luxembourg. Fils de Charles de Berlaymont et époux de Marguerite de Lalaing ;
 Claude de Berlaymont († 1587), seigneur de Hautepenne, gouverneur de Bréda. Fils de Charles de Berlaymont ;
 Charlotte de Berlaymont, abbesse du chapitre noble de Nivelles († 1743) ;
 Florent-Théodore de Berlaymont (1755-1825), général et homme politique ;
 Jules Henri de Berlaymont, page de Napoléon , chambellan de Guillaume  des Pays-Bas.
 La famille de Berlaymont s'est éteinte en 2012.

Berlemont 
 Jean Berlemont (1901-1937), homme politique bruxellois, membre du PCB (Parti communiste de Belgique) ;
 Salomé Berlemont-Gilles (née en 1993), écrivaine française.